Steudel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Steudel (1805–1887), deutscher  Jurist und Philosoph
 Albert Steudel (1822–1890), deutscher  Naturforscher 
 Alexander Steudel (* 1966), deutscher Journalist
 Annette Steudel (* 1963), deutsche Theologin und Qumranforscherin 
 Emil Steudel (1864–1942), deutscher Sanitätsoffizier
 Ernst Gottlieb von Steudel (1783–1856), deutscher Arzt und Botaniker
 Friedrich Steudel (1866–1939), deutscher Pastor
 Helga Steudel (* 1939), deutsche Rennfahrerin, siehe Helga Heinrich-Steudel

 Johannes Steudel (1901–1973), deutscher Medizinhistoriker
 Ralf Steudel (1937–2021), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Steudel (1829–1903), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Stäudel
 Steudeltunnel
 Steudel-Werke